Хиль-Гарсия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита.  Занимает площадь 15 км². Население — 39 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 91 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Casa rural El Zaburdón
 Asociación Cultural Aceña - Barco

Муниципалитеты Авилы